Jean Riolan (1539-1605) – francuski lekarz
 Jean Riolan (1577-1657) – francuski lekarz i anatom.